YSR steht für:
 den indischen Politiker Y. S. Rajasekhara Reddy, genannt YSR, siehe Y. S. Rajasekhara Reddy
 dem Distrikt YSR (ehemals Distrikt Kadapa) im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh, siehe YSR (Distrikt)

ysr steht für:
 Sirenik (ISO-639-3-Code), ausgestorbene Sprache der Sprachgruppe Yupik (Sprache), Eskimosprache der Yupik

Siehe auch:
 YSR Congress Party, eine politische Partei in Indien

Abkürzung